Одограф — историческое название навигационного прибора, который осуществлял вывод информации о положении корабля (судна) на морскую навигационную карту, при этом автоматическая регистрация курса корабля (судна) и вычисление пройденного этим курсом расстояния производилось исходя из показаний гирокомпаса и корабельного лага. 

Электронавигационный прибор соединён проводами с гирокомпасом и лагом, автоматически прочерчивающий на карте путь, проходимый судном. Данные одографа приобретали особую ценность для кораблей ВМФ при производстве эволюций и во время боевого маневрирования, когда осуществление обычной прокладки курса затруднялось частыми изменениями скорости и направления движения. Однако, метод навигации с использованием одографа обладал рядом недостатков, например — не учитывал сноса судна из-за течений и ветра.

На современных плавсредствах функции одографа выполняются автопрокладчиками курса.

В честь навигационного прибора в ВМФ ВС Союза ССР был наименован средний разведывательный корабль проекта № 864 ССВ-175, позже переименован в «Виктор Леонов».

См. также 
 Одометр

Примечания

Литература 
 Большой словарь иностранных слов русского языка.
 Современный толковый словарь русского языка (Толковый словарь Ефремовой).

Ссылки 
 Средний разведывательный корабль «Одограф». 

Морская навигация